Болотина — женская форма фамилии .
 Болотина, Анисья Давыдовна (1865—1939) — русская революционерка, народница, член партии «Народная воля», художница.
 Болотина, Иветта Моисеевна (1930—2021) — советский и российский концертмейстер и музыкальный педагог, заслуженная артистка России.
 Болотина, Ирина Самуиловна (1944—1982) — советская художница, искусствовед и педагог.
 Болотина, Наталья Дмитриевна (1902—1989) — советская оперная певица, заслуженный артист РСФСР.